Lehrerseminar steht für

allgemein:
 Lehrerseminar
 Studienseminar

speziell:
 Freiherrlich von Fletchersches Lehrerseminar
 Lehrerseminar Alytus
 Lehrerseminar Backnang
 Lehrerseminar Dresden-Plauen
 Königliches Schullehrerseminar Eckernförde
 Lehrerseminar (Hannover), ab 1751 auch als Schullehrer-Seminar zu Hannover, später Königliches Lehrerseminar genannt
 Berner Lehrerseminar Hofwil, 1832 gegründet 
 Lehrerseminar Küsnacht, 1832 gegründet
 Lehrerseminar Kreuzlingen, 1833 gegründet
 Lehrerseminar Rorschach
 Lübeckisches Lehrer-Seminar
 Württembergisches Schullehrerseminar Esslingen, 1811 gegründet